Gratian bzw. Gratianus ist der Name folgender Personen:

 Gratian (Flavius Gratianus; 359–383), römischer Kaiser
 Gratian (Usurpator) († 407), römisch-britannischer Usurpator
 Gratian (Kirchenrechtler) (Magister Gratianus; † vor 1160), italienischer Kirchenrechtler

Siehe auch:
 Gracian
 Graciano
 Graziano